

Населені пункти та їхні частини
 Подвисоке — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подвисоке — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Подвисоке — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки